Le terme ligne 85 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Tramway 
 l’ancienne ligne 85 du tramway de Bruxelles ;
 l’ancienne ligne 85/86 du tramway vicinal de Charleroi.

Chemin de fer 
 Ligne 85, une ancienne ligne de chemin de fer en Belgique ;
 Ligne 85 du S-Bahn de Berlin.

Voir aussi 
  

85